La Mojonera kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Mohonera, Pinal de Amoles, ort, 
 La Mojonera, Michoacán de Ocampo, ort, 
 La Mojonera, San Luis Potosí, ort,

Spanien 

 La Mojonera (ort i Spanien), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Mojonera (kommun i Spanien) – kommun 

Robotskapade Mexikoförgreningar